Die Saison 2001/2002 war die zweite Saison der Handball-Regionalliga Mitte der Männer. 15 Mannschaften (der FSV Magdeburg zog seine Mannschaft vor dem ersten Spieltag zurück) spielten um die Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 28. Spieltag war automatisch Mitteldeutscher Meister 2002 und Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Dies schaffte der HSC Bad Neustadt.

In die Oberligen mussten neben dem FSV Magdeburg (Sachsen-Anhalt) mit dem SV Hermsdorf (Thüringen) und BW Goldbach-Hochheim (Hessen) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 HSC Landwehrhagen
 HSG Wolfen
 BW Goldbach-Hochheim

Weblinks 
 http://www.handball-archiv.de/ Handball-Archiv

2001/02
Handballsaison 2001/02